Царёвская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Царёвская волость (Астраханский уезд) — в составе Астраханской губернии
 Царёвская волость (Слуцкий уезд) — в составе Минской губернии
 Царёвская волость (Ливенский уезд) — в составе Орловской губернии
 Царёвская волость (Кирсановский уезд) — в составе Тамбовской губернии
 Царёвская волость (Крапивенский уезд) — в составе Тульской губернии